Eschlegraben ist ein Gewässernamen:

 Eschlegraben (Dürnach), linker Zufluss der Dürnach nach Ringschnait, Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Eschlegraben (Schwarzenbach), linker Zufluss des Schwarzenbach (zur Schlichem) nach Gößlingen, Gemeinde Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kleineschlegraben, linker Zufluss des Lohbachs (zum Teilungsarm Ennetacher Ablach der Ablach, zur Donau) vor Rulfingen, Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg